Сев може бити:
 , река у Русији, у Курској и Брјанској области
 , језеро у Јерменији и Азербејџану, смештено између јерменског марза Сјуник и азербејџанског Лачинског рејона